Piermont (Nova Hampshire)
 Piermont (Nova York)